

Кайиндинський сільський округ — адміністративна одиниця, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Кайиндинський сільський округ — адміністративна одиниця, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Кайиндинський сільський округ — адміністративна одиниця, Темірський район, Актюбинська область
 Кайиндинський сільський округ — адміністративна одиниця, Турара Рискулова район, Жамбильська область

Див. також 
 Каїндинський сільський округ